Siebold kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Theodor Ernst von Siebold
 Philipp Franz von Siebold

Robotskapade auktorsförkortningar